library@orchard () — громадська бібліотека, яка належить Національній раді бібліотек Сінгапуру. 21 жовтня 1999 року бібліотеку офіційно відкрив міністр інформації та мистецтв Лі Йок Сон. Бібліотека розмістилася на 5-му поверсі торгового та комерційного центру Ngee Ann City на Орчард-роуді в центральному районі Сінгапуру. Заклад був закритий 30 листопада 2007 року та знову відкритий 23 жовтня 2014 року на 3 та 4 поверхах торгового центру Orchard Gateway на Орчард-Роуді міністром зв'язку та інформації Якобом Ібрагімом.

Відкриття 

Створена як бутікова бібліотека, library@orchard, разом з library@esplanade, використовувалася як пробне місце Національною радою бібліотек Сінгапуру для впровадження нових послуг та продуктів, які потім могли бути адаптовані для майбутніх проектів. Розташування бібліотеки в торговому поясі «Орчард-роуд» покликане привернути молодь до мистецтва.

library@orchard була створена на основі відгуків у Національному опитуванні читання. Спочатку в Національній раді бібліотек Сінгапуру було занепокоєння щодо створення бібліотеки, яка обслуговувала б лише молодих людей, оскільки вони звикли до бібліотек, які обслуговували всіх — від дітей до людей похилого віку. Однак ця невизначеність була усунена після того, як команда з розвитку обговорила цю концепцію з фокус-групами, що складалися з її цільових клієнтів — молодих людей.

library@orchard стала популярною серед молодих людей. Його успіх проклав шлях до нових інновацій, таких як серія програм музика @orchard, де реп-артисти та рок-гурти розважали величезний натовп. Ще одним нововведенням став комікс @orchard, де комікси вперше потрапили в оренду в публічні бібліотеки Сінгапуру. На своєму піку бібліотека налічувала 120 000 предметів, понад 33 % її загальної колекції складали романи з англійської мови.

З привабливою атмосферою та наявністю музичних кабінок та кафе, бібліотека @ orchard зуміла вдвічі збільшити обсяг роботи з моменту створення, в середньому понад 1,4 мільйона відвідувачів на рік.

Успіх цієї бібліотеки, розроблений для конкретної аудиторії, призвів до того, що Національна рада бібліотек Сінгапуру створила першу публічну бібліотеку виконавчих мистецтв в Сінгапурі — library@esplanade в Еспланаді — театру в затоці.

Закриття та переїзд 
25 липня 2007 року Національна рада бібліотек оголосила, що 30 листопада 2007 року library@orchard буде закрита, оскільки оренда приміщень у центрі Ngee Ann City не буде поновлена.

Менеджмент Macquarie Pacific Star Prime Reit Management, який займався орендою бібліотеки, заявив, що правління платило оренду, яка була нижчою за ринкові ціни за 1580 квадратних метрів площі. У березні 2005 року Національна рада бібліотек Сінгапуру повідомила, що термін оренди не буде поновлений, коли термін його дії закінчиться в лютому 2008 року. На звільненому просторі розмістились магазини моди, краси та оздоровлення. Орендна плата в Орчард-роуд зросла на 5–7 % у першій половині 2007 року, і до кінця 2007 року зросла ще на 5–6 %.

Щоб відзначити переїзд library@orchard, Національна рада бібліотек Сінгапуру провела низку публічних заходів та програм, таких як виставки, кінопоказ, лекції та навіть «живі» виступи місцевих колективів та музикантів. Потім в день закриття було проведено вечірку «Продовження».

Повторне відкриття 
23 жовтня 2014 року в Orchard Gateway — новому торговому центрі, який був збудований на місці старого торгового центру, знову відкрилась library@orchard. Нова бібліотека трохи більша за попередню на 1700 квадратних метрів і займає два поверхи торгового центру — The Studio і The Loft. 45 % колекції з 100 000 предметів присвячено дизайну. Національна бібліотека Сінгапуру працювала зі студентами та викладачами  над розробкою ідей бібліотеки, яка орієнтована на молодь. Як і в бібліотеці @esplanade, в ній відсутні дитячі книжки.

Примітки

Посилання 

 National Library Board 
 library@orchard blog
 Media Conference on the Relocation of library@orchard
 «Sip coffee and borrow a book at Ngee Ann City», The Straits Times, 6 April 1999
 Evolution of the boutique library «Challenge», Prime Minister's Office (Singapore) 

Культура Сінгапуру
Архітектура Сінгапуру
Мистецтво Сінгапуру
Бібліотеки